Чкаловка () — село,
Новониколаевский поселковый совет,
Верхнеднепровский район,
Днепропетровская область,
Украина.

Код КОАТУУ — 1221055804. Население по переписи 2001 года составляло 121 человек.

Географическое положение 
Село Чкаловка находится на расстоянии до 1,5 км от сёл Воеводовка, Чепино и Широкое.
По селу протекает пересыхающий ручей с запрудой.
Рядом проходят автомобильная дорога  и
железная дорога, станции Платформа 125 км и Платформа 128 км в 1,5 км.

Примечания